Adaghas kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aderras, ort, Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Adaghas (kommun i Marocko), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Essaouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar